Insektory (tytuł oryg. Insektors, 1994-1995) – francuski serial animowany. Stworzony przez studio Fantome.

Światowa premiera serialu miała miejsce w 1994 roku na antenie Canal+ France. W Polsce premiera serialu odbyła się 8 kwietnia 1996 roku na antenie Canal+.

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyser: Ilona Kuśmierska
Dialogi: Joanna Klimkiewicz
Montaż: Paweł Siwiec
Dźwięk: Sławomir Pietrzykowski
Kierownik produkcji: Ewa Chmielewska
Udział wzięli:
 Dorota Lanton
 Andrzej Arciszewski – Żuk
 Jacek Bończyk
 Jerzy Rogowski
 Piotr Wiszniowski
 Tomasz Gęsikowski
 Mariusz Leszczyński
 Zbigniew Bogdański
 Jerzy Próchnicki
 Henryk Łapiński
 Cezary Kwieciński
i inni

Lektor: Jacek Brzostyński

Spis odcinków

Bibliografia 
 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1994